Гапо́нов — русская фамилия.

Известные носители 
 Гапонов, Борис (1934—1972) — лексикограф иврита, переводчик.
 
 Гапонов, Виктор Иванович — советский физик.
 Гапонов, Григорий Семёнович (1909—1974) — снайпер, Герой Советского Союза.
 Гапонов, Ефим Васильевич (1912—1943) — Герой Советского Союза.
 
 
 
 Гапонов, Юрий Владимирович (1934—2009) — советский и российский физик-теоретик

 Гапонова (Григорьева), Нина Николаевна (род. 1939) — советская артистка оперы.

Двойные фамилии 
 Гапонов-Грехов, Андрей Викторович (1926—2022) — советский и российский физик.

См. также 
 Гапонова (Севский район)